Кубок Сербії з футболу 2020–2021 — 15-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вчетверте здобула Црвена Звезда.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 вересня 2020

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 листопада 2020

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 грудня 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|30 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2020—2021
Сербія
Сербія
2020 у сербському спорті
2021 у сербському спорті